Helminthoglypta ferrissi är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1924. Helminthoglypta ferrissi ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
ferrissi